Boudewijn II van Vlaanderen (863-918), graaf van Vlaanderen (879-918)
Boudewijn II van Boulogne (ca. 975-1033), graaf van Boulogne (990-1033)
Boudewijn II van Henegouwen, graaf van Henegouwen (1071-1098)
Boudewijn II van Jeruzalem, graaf van Edessa (1100-1118) en koning van Jeruzalem (1118-1131)
Boudewijn II , bisschop van Utrecht (1178-1196)
Boudewijn II van Namen, graaf van Namen (1237-1263)
Boudewijn II van Nieppe (ca. 1345-1410), proost van Sint-Donaas in Brugge